Tipitapa – miasto w Nikaragui
 Tipitapa – rzeka w Nikaragui